Heniocera är ett släkte av skalbaggar. Heniocera ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Heniocera